Djupholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djupholmen, Raseborg, Nyland, 
 Djupholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Djúphólmi
Djurholmen
Djupviksholmen

Robotskapade Finlandförgreningar